Miejscowości w Polsce:
 Czernięcin Główny
 Czernięcin Poduchowny

Linki zewnętrzne